Tender Elbe bezeichnet:

 Elbe (A 61), ein Tender der deutschen Marine von 1960 bis 1992
 Elbe (A 511), ein Tender der deutschen Marine von 1992 bis heute